Гиме́рий (; 315, Прусиада-на-Гипии, Дюздже, Турция — 386, Афины, Ахея, Древний Рим) — античный древнегреческий оратор, учитель риторики и софист.

Биография 
Гимерий родился в Прусиада-на-Гипии в Вифинии. Завершил своё образование в Афинах, откуда в 362 году был вызван в Константинополь императором Юлианом, возможно, для работы в качестве его личного секретаря. После смерти Юлиана в следующем году Гимерий вернулся в Афины, где основал школу риторики, которую он сравнивал со школой Исократа и Дельфийского оракула, благодаря количеству людей, стекавшихся со всех концов света, чтобы послушать его. Среди его учеников были Григорий Богослов и Василий Великий, епископ Кесарии.

В знак признания его заслуг ему были дарованы гражданские права и членство в Ареопаге. Смерть его сына Руфина и любимой дочери сильно подорвали его здоровье; в последние годы жизни он ослеп и умер от эпилепсии. В своём плаче по Руфину «Мондея» («») он называет себя потомком Плутарха и Секста Херонейского. Хотя Гимерий был язычником, которого Юлиан посвятил в мистерии Митры, в его работах нет никаких нападок на христиан.

Гимерий был типичным представителем позднейших риторических школ. Фотий I прочитал его 71 речей, из которых 36 он снабдил эпитомой; 24 дошли до нас полностью и 12 лишь в фрагментах. Они состоят из эпидейктических речей в стиле Аристида, большинство из которых были произнесены по особым случаям, таким как прибытие нового правителя, посещение различных городов (Фессалоники, Константинополя) или смерть друзей или известных личностей.

Библиография 
Сочинения Гимерия были изданы Вернедорфом в 1795 году и Дибнером в 1849 году.

Издания и переводы на новые языки 
 Himerii Declamationes et orationes cum deperditarum fragmentis. Romae: Typis Publicae Officinae Polygraphicae, 1951
 Man and the Word: The Orations of Himerius.  Translated, Introduced, and Annotated by R. Penella.  The Transformation of the Classical Heritage 43.  Berkeley: University of California Press, 2007.
  Voelker H. Himerios, Reden und Fragmente. Einführung, Übersetzung und Kommentar (Seria Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte 17). Wiesbaden: Reichert, 2003

Русские переводы 
 Речи 12, 17, 18, 24, эклога 17 // Памятники позднеантичного ораторского и эпистолярного искусства. М., 1964
 Речи 1, 3, 23 // Поздняя греческая проза. М., 1960

Исследования 
 Penella R. Himerius and the Praetorian Prefect Secundus Salutius // Prometheus. 32. 2006. P. 85-90
 Penella R. Himerius' Orations to His Students // T. C. Brennan, H. I. Flower (eds.). East and West: Papers in Ancient History Presented to Glen W. Bowersock, Loeb Classical Monographs 14. Cambridge, Mass., 2008. P. 127-144
 Watts E. City and School in Late Antique Athens and Alexandria. Berkeley - Los Angeles - London, 2006

Примечания 
Ораторы Древней Греции
Писатели Византии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Персоналии Византии IV века

Ссылки 

 

 В эту статью включён текст из публикации, которая сейчас находится в общественном достоянии: Чизхолм, Хью, ред. (1911). «Гимериус». Encyclopædia Britannica. Том 13 (11-е изд.). Cambridge University Press. С. 476.

Позднеантичные язычники